Беч () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Горлицкий повят, Малопольское воеводство. Население 16 989 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Населённые пункты 
Бабинец, Бинарова, Бугай, Буковина, Вельки-Поток, Вильчак, Выгон, Вырембы, Глембока, Грудка-Кемпска, Гурна-Нива, Дзял, Дольна-Нива, Жеки, Загоже, Заропе, Зелёна-Улица, Каменец, Колония-Либуша, Конты, Корчина, Лехове-Потоки, Либуша, Масьлюховице, Нагуже, Падолы, Пастерник, Пекло, Писажувка, Подскале, Поля, Пулроле, Раславице, Рожновице, Рувне, Рувня, Сервонец, Ситница, Стависка, Стшишин, Украина, Фирлитувка, Фишты, Фортепян, Чижувка, Щеголины, Яникувка.

Соседние гмины 
 Гмина Горлице
 Гмина Липинки
 Гмина Мощеница
 Гмина Жепенник-Стшижевски
 Гмина Сколышин
 Гмина Шежины

Ссылки 
 Официальная страница 

гмины Малопольского воеводства